Dirksen is een Nederlandse achternaam, een verbastering van Dirkszoon, zoon van Dirk.

Personen en organisaties met de naam Dirksen:

 Dirksen Opleidingen, particulier Nederlands opleidingsinstituut voor elektronica, telecommunicatie en informatica
 Enno Dirksen (1788-1850), wiskundige
 Rudy Dirksen (1961), honkbalcoach
 Pieter Dirksen (1961), klavecinist, organist, musicoloog

Zie ook 

 Derksen (doorverwijspagina)
 Derks (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam